Superligaen 1993/1994 var den fjärde säsongen av Superligaen, anordnad av Dansk Boldspil-Union.

Serien spelades i två omgångar. Den första under höstsäsongen 1993, och den andra under vårsäsongen 1994. Lagen på placeringarna 1-8 spelade i andra omgången. Deras målskillnad ställdes då om på noll igen, och deras poängskörd minskades ner till hälften.

De två lagen placerade på nionde och tionde plats i första omgången, spelade i kvalserien under vårsäsongen. Med sig hade de 8 respektive 7 poäng.

Danska mästarna kvalificerade sig för kvalspelet till Champions League 1994/1995, medan tvåan och trean kvalificerade sig för kvalspelet till Uefacupen 1994/1995. Lagen som slutade på första och andra plats i kvalserien flyttades upp.

Tabeller

Höstsäsongen 1993

Vårsäsongen 1994

Skytteligan

Externa länkar
  Peders Fodboldstatistik

1993 i Danmark
1994 i Danmark
Fotbollssäsongen 1993/1994
1993/1994